

Cinema 
 Take Me – film del 2017 diretto da Pat Healy

Musica 
 Take Me – singolo dei Papa Roach del 2005
 Take Me – singolo dei Korn del 2016
 Take Me – singolo di Aly & AJ del 2017